Терма, также Ферма () — деревня в Греции, на севере острова Самотраки в северной части Эгейского моря. Административно относится к общине Самотраки в периферийной единице Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия. Расположена у подножья горы Фенгари, в 12 км к северо-востоку от административного центра острова, города Самотраки и в 15 км к северо-востоку от порта Камарьотиса. Население 106 человек по переписи 2011 года.

В деревне расположены сернистые лечебные геотермальные источники, давшие ей название. Из деревни начинаются маршруты на вершину Фенгари.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Самотраки